Дам Мари може да се односи на:

 Дам Мари (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Дам Мари (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Дам Мари ле Боа, насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара